Beatrix Portugalská může odkazovat na:

 Beatrix Portugalská († 1381), dcera Petra I. Portugalského a Inés de Castro, provdaná za Sancha Alfonse
 Beatrix, hraběnka z Arundelu (cca 1386–1439), dcera Jana I. Portugalského a Inés Piresové
 Beatrix Portugalská (1373–cca 1420), dcera Ferdinanda I. Portugalského, provdaná za Jana I. Kastilského a některými historiky je považována za 10. portugalského panovníka
 Infantka Beatrix, vévodkyně z Viseu (1430–1506), matka krále Manuela I. Portugalského
 Infantka Beatrix Portugalská (1504–1538), dcera Manuela I. Portugalského a Marie Aragonské, provdaná za Karla III., vévodu savojského
 Infantka Beatrix Portugalská (1530–1530), dcera Jana III. Portugalského

Rozcestníky - jméno